

Canada
 West River (Île-du-Prince-Édouard)
 West River (Nouveau-Brunswick)

Etats-unis

West River (Maine)
West River (Maryland)
West River (Massachusetts)
West River (New York)
West River (Rhode Island)
West River (South Dakota)
West River (Vermont)